HMS Chatham (1758) — 50-пушечный корабль 4 ранга Королевского флота. Шестой корабль Его величества, названный в честь города Чатем. Позже переименован в Tilbury.

Постройка 
Этот проект Сюрвейера Джозефа Эллина уже радикальнее отошел от размеров, предписанных уложением 1745 года. Военно-морской комитет призывал к постройке более крупных кораблей, и Адмиралтейство заручилось разрешением Тайного совета на увеличение длины на 3 фута и уменьшение ширины на фут, чтобы добиться лучших обводов. 

Вариант предыдущего проекта Эллина предлагал удлиненный и суженный корпус. Он и был одобрен 8 ноября 1752 года. Строился как малый, «экономичный» линейный корабль. После 1765 года уже не считался в полном смысле линейным, и назывлся просто «50-пушечный двухдечный корабль». 

Заказан 20 октября 1752 года. Название присвоено 22 ноября. Заложен 14 декабря 1752 года. Корабельный мастер Пирсон Лок умер в декабре 1755 года, после него работы продолжал Эдвард Эллин. Спущен на воду 25 апреля 1758 года в Портсмуте. Достроен 23 мая 1758 года там же.

Служба 
Хотя Chatham не был в море с 1783 года, он просуществовал на рейдовой службе очень долго.

Участвовал в Семилетней войне.

1758 — вступил в строй в феврале, капитан Джон Локкарт (); крейсировал в Северном море и в Канале.

1759 — 13 мая совместно с HMS Venus и HMS Thames взял французский фрегат Aréthuse; июнь-июль, с эскадрой Родни в Канале; октябрь, с эскадрой Даффа, затем входил во флот адмирала Хока, блокировал порты западной Франции; октябрь-ноябрь, действовал в районе бухты Киберон, в том числе 20 ноября — сражение в бухте Киберон; затем в блокаде Баскского рейда.

1760 — апрель, капитан Томас Линн (); 8 июня ушел в Ост-Индию.

1761 — с эскадрой контр-адмирала Корниша, Ост-Индия. Корниш привел свои 4 корабля в Бомбей для ремонта, затем отправился к югу, в надежде встретить подкрепления из Англии, Нехватка припасов заставила его зайти в Мадрас, но Chatham, не отличавшийся хорошим ходом, отстал и вместе с HMS York пошел на мыс Доброй Надежды. Здесь от фрегата HMS Terpsichore они узнали, что экспедиция отменена.

1764 — по окончании войны вернулся в Англию; апрель, выведен в резерв и рассчитан.

1766 — январь-июнь, прошел малый ремонт и оснащение в Портсмуте; февраль, капитан Джон Фалкингхем (); 5 июня ушел на Подветренные острова.

1767 — август, капитан Чарльз Бакнер (), флагман вице-адмирала Томаса Пая, Подветренные острова.

1769 — апрель, капитан Роберт Грегори (); август, вернулся в Англию, выведен в резерв и рассчитан.

1770 — март, средний ремонт в Портсмуте по июнь 1772 года.

1772 — возвращен в строй в марте, капитан Чарльз Томпсон (), флагман вице-адмирала Уильяма Парри; 12 июня ушел на Подветренные острова.

1773 — май, капитан Джеймс Уорт (), по-прежнему флагман Парри;

Участвовал в Американской революционной войне.

1775 — июль(?) вернулся домой, выведен в резерв и рассчитан; возвращен в строй в сентябре, капитан Джон Рэйнор (); флагман контр-адмирала (с февраля 1776 вице-адмирала, с июля лорда) Молине Шулдама; назначен на Ямайку; 30 октября ушел в Северную Америку.

1776 — в операциях под Нью-Йорком; декабрь, был при высадке в Род-Айленде.

Май, на бочке против военно-морской верфи в Галифаксе. К началу июля стоял в 5 милях на NNE ½ E от водной пристани на Статен-Айленд, Нью-Йорк.

1 декабря капитан Тобиас Колфилд (), с временным коммодором Паркером на борту и с эскадрой из пяти 50-пушечных, включая HMS Preston, HMS Centurion, HMS Renown и HMS Experiment, несколькими малыми кораблями и 7000 войск, вышел из Нью-Йорка и 8 декабря высадил войска в Ньюпорт (Род-Айленд) и залив Наррагансетт, до этого бывший популярной стоянкой для приватиров. Ньюпорт оставался в британских руках последующие три года.

1777 — март, капитан Тобиас Колфилд; под брейд-вымпелом капитана сэра Питера Паркера; май, флагман Питера Паркера, уже контр-адмирала.

1778 — вернулся в Англию; апрель-сентябрь, малый ремонт и оснащение в Ширнесс; возвращен в строй в мае, капитан Уильям Корнуоллис; июнь, капитан Уильям Аллен (), Флот Канала.

1779 — 23 марта вышел навстречу ост-индскому конвою; затем в Средиземное море.

19 ноября совместно с HMS Hussar взял испанский корабль Nuestra Señora del Buen Consejo, вооруженный en flûte.

1780 — январь-апрель, оснащение и обшивка медью в Ширнесс; затем Канал и Северное море; 18 мая взял 10-пушечный французский корсар — куттер L’Alexandrine; ноябрь, капитан сэр Джон Орд (); 1 декабря ушел в Северную Америку.

1781 — март, был в Чесапикских операциях, 9 июня взял американский приватир George Washington; июль, капитан Эндрю Дуглас (); 2 сентября у Бостона взял французский фрегат Magicienne (32);

20 марта с эскадрой доставил 2000 войск из Нью-Йорка в Чесапик и Джеймс-ривер. 2 сентября после долгой погони нагнал французский фрегат Magicienne (32), шедший из Бостона в Портсмут (Нью-Хемпшир). Хотя фрегат был явно слабее, он в течение 30 минут обменивался залпами с Chatham, и только затем, после потери 32 убитыми и 86 ранеными, спустил флаг. Chatham, напротив, потерял всего 2 человек убитыми и 4 ранеными.

5 октября взял американский приватир General Starke; 31 октября взял приватир Hyder Ali.

1783 — выведен в резерв и рассчитан; ноябрь, подготовлен в отстой в Плимуте.

Французские революционные и Наполеоновские войны 
1791 — блокшив, мачтовый кран в Чатеме.

1797 — январь-апрель, переделан под лазарет выздоравливающих в Плимуте, для перевода в Фалмут.

1800 — лейтенант Джеймс Мандерсон (); плавучая казарма новобранцев в Фалмуте.

1802 — март, выведен в резерв.

1805 — декабрь, переделан в плавучий пороховой склад в Чатеме, для перевода в Плимут.

1810 — 29 июня переименован в Tilbury.

Отправлен на слом в Чатеме в мае 1814 года.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература 
 
 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Chatham (1758)
Суда по алфавиту